Соревнования в плавании на 200 метров баттерфляем (женщины) на чемпионате мира по водным видам спорта 2015 проводились в плавательном бассейне на Казань Арене в Казани, 5 и 6 августа 2015 года.

Отборочные заплывы начались 5 августа в 10:14 по местному времени (UTC+3). Полуфиналы проводились в тот же день в 18:25, а финал — 6 августа в 18:20.

Медалисты

Рекорды 
До начала соревнования мировой рекорд и рекорд чемпионата мира были следующими:

Заплывы

Отборочные

Полуфиналы

Финал

Примечания 

WJ — мировой рекорд среди юниоров

Ссылки 
 Результаты — страницы 88, 89, 105, 124

200 м, баттерфляй, женщины